Франк Гельветической республики, официально — Швейцарский франк (, ) — денежная единица Гельветической республики в 1798—1803 годах. Франк = 10 батценов = 100 раппенов.

История 
12 апреля 1798 года была провозглашена Гельветическая республика, пришедшая на смену прежнему Союзу тринадцати земель. В этот период в денежном обращении Швейцарии использовались различные иностранные монеты, а также монеты, чеканившиеся швейцарскими кантонами, городами и аббатствами.

25 июня 1798 года был принят закон о начале выпуска монет Гельветической республики. Закон от 19 марта 1799 года устанавливал следующие принципы денежной системы республики:
 исключительное право государства на чеканку монеты;
 денежная система основывалась на серебряном стандарте, закон предусматривал также чеканку золотых монет;
 название денежной единицы — швейцарский франк, разменных единиц — батцен (, ) и раппен (, );
 цена всех договоров, стороной которых являлась Гельветическая республика, указывалась только во франках, батценах и раппенах;
 иностранные монеты и чеканившиеся ранее швейцарские монеты могли использоваться в обращении в соотношении к швейцарскому франку, установленном законом.

Чеканка монет была начата в 1798 году, монеты чеканились в Берне, Базеле и Золотурне. Названия единиц на монетах указывались на немецком языке (franken, batzen, rappen). Название государства также было указано на немецком — HELVETISCHE REPUBLIK, или сокращённо — HELVET REPUBL.

Акт посредничества от 19 февраля 1803 года прекратил существование Гельветической республики. Кантоны получали существенную самостоятельность, в том числе вновь могли чеканить собственную монету. Чеканка монет Гельветической республики была прекращена в том же году, но они продолжали использоваться в обращении. Их постепенное изъятие началось только после 1825 года, когда часть швейцарских кантонов подписали договор (Конкордат) об унификации монетно-денежных систем.

В 1998 году Монетный двор Швейцарии к 200-летию Гельветической республики выпустил памятную серебряную монету в 20 франков, на аверсе которой изображена монета 1798 года.

Монеты

Примечания

Литература 
 
 

Франк
Деньги Швейцарии